Fabig ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Fabig (1916–1986), deutscher Gemüsezüchter
 Hannes Fabig (1939–2008), deutscher Bühnenbildner, Schauspieler, Regisseur und Maler
 Wolfgang Fabig (1934–2008), deutscher Politiker (FDP), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Uwe Fabig (* 1961), deutscher Eishockeyspieler